François-Marie de Broglie è stato il nome di due diversi militari francesi, nonno e nipote:
François-Marie de Broglie (1611-1656)
François-Marie de Broglie (1671-1745)